

Patronyme 

 Brian O'Malley (19?- ), réalisateur irlandais ;  
 Brian Kevin O'Malley (1930-1976), homme politique britannique ;   
 Charles D. O'Malley (1907-1970), historien américain de la médecine ;  
 Daniel O'Malley (1950-), écrivain de science-fiction australien ;
 Grace O'Malley ou Gráinne Ni Mháille (vers 1530-vers 1603), noble et figure de légende irlandaise ;  
 John W. O'Malley (1927-2022), prêtre jésuite américain, professeur de théologie et d'histoire ;
 King O'Malley (1858-1953), homme politique australien ;
 Kathleen O'Malley (1924-2019), actrice américaine ;
  :
 Martin O'Malley (né en 1963), homme politique américain, actuel gouverneur du Maryland ;
 Martin O'Malley (né en 1939), journaliste canadien ; 
 Mike O'Malley (né en 1966), acteur américain ;
  ;
 Pat O'Malley (1891-1966), acteur américain ;
 J. Pat O'Malley (1904-1985),  acteur britannique ;
  (1950-), homme politique américain ;
 Sean O'Malley (né en 1994), combattant d'arts martiaux mixtes américain ;
 Seán O'Malley (né en 1944), cardinal américain ;
 Stephen O'Malley (1974-), musicien américain, fondateur de Sunn O ; 
  (né en 1948), musicien britannique.

Titre 

 O'Malley est également un téléfilm américain de 1983.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais